«УКАМ Мурсия» () — испанский баскетбольный клуб из города Мурсия. Домашней ареной является Паласио де Депортес де Мурсия. В настоящее время выступает в высшем испанском дивизионе Лиге ACB.

История 
По спонсорским причинам клуб несколько раз менял названия:
 Хувер Мурсия, 1985—1993
 Мурсия Артел, 1997—1998
 Рекреативос Оренес Мурсия, 1998—1999
 Этоса, 2000—2003
 Поларис Уорлд Мурсия, 2003—2008
 ЮКАМ Мурсия, 2011—

Логотип клуба в разные годы

Достижения

Национальные турниры 
ИБЛ Оро
  Чемпион (4): 1989/1990, 1997/1998, 2002/2003, 2010/2011Кубок Принцессы Астурийской
  Обладатель: 2006

Европейские турниры 
Лига чемпионов ФИБА
  Бронзовый призёр:''' 2017/2018

Известные игроки 
  Дэвид Барлоу
  Берни Родригес
  Боян Богданович
  Владан Аланович
  Горан Драгич
  Джеймс Огастин

Примечания 

Баскетбольные клубы Испании
Спортивные клубы Мурсии